

Musica
Rockers – sottogenere della musica reggae.
Rockers – etichetta discografica reggae di Augustus Pablo.
Rockers – colonna sonora del film omonimo.
Rockers – nome del complesso che accompagnava Peppino di Capri nei suoi primi anni di carriera.

Cinema
Rockers – film di Ted Bafaloukos del 1978.

Sport
Sci rocker – Una tipologia di sci ottimizzato per la neve fresca.

Wrestling
The Rockers – tag team di wrestling composto da Shawn Michaels e Marty Jannetty.

Pagine correlate
Rocker – subcultura giovanile nata negli anni sessanta in Inghilterra.